Dit is een lijst van planetoïden 5901-6000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (5901) - || 1986 WB1 || 25 november 1986 || Z. Vávrová
|-
| (5902) Talima || 1987 QY10 || 27 augustus 1987 || L. G. Karachkina
|-
| (5903) - || 1989 AN1 || 6 januari 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5904) Württemberg || 1989 AE7 || 10 januari 1989 || F. Börngen
|-
| (5905) Johnson || 1989 CJ1 || 11 februari 1989 || E. F. Helin
|-
| (5906) - || 1989 SN5 || 24 september 1989 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (5907) Rhigmus || 1989 TU5 || 2 oktober 1989 || S. J. Bus
|-
| (5908) Aichi || 1989 UF || 20 oktober 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (5909) Nagoya || 1989 UT || 23 oktober 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (5910) Zátopek || 1989 WH4 || 29 november 1989 || A. Mrkos
|-
| (5911) - || 1989 WO7 || 25 november 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5912) Oyatoshiyuki || 1989 YR || 20 december 1989 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (5913) - || 1990 BU || 21 januari 1990 || M. Arai, H. Mori
|-
| (5914) Kathywhaler || 1990 WK || 20 november 1990 || R. H. McNaught
|-
| (5915) Yoshihiro || 1991 EU || 9 maart 1991 || T. Seki
|-
| (5916) van der Woude || 1991 JD1 || 8 mei 1991 || E. F. Helin
|-
| (5917) Chibasai || 1991 NG || 7 juli 1991 || E. F. Helin
|-
| (5918) - || 1991 NV3 || 6 juli 1991 || H. Debehogne
|-
| (5919) Patrickmartin || 1991 PW12 || 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (5920) - || 1992 SX17 || 30 september 1992 || H. E. Holt
|-
| (5921) - || 1992 UL || 19 oktober 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5922) Shouichi || 1992 UV || 21 oktober 1992 || S. Otomo
|-
| (5923) Liedeke || 1992 WC8 || 26 november 1992 || Spacewatch
|-
| (5924) Teruo || 1994 CH1 || 7 februari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (5925) - || 1994 CP1 || 5 februari 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5926) Schönfeld || 1929 PB || 4 augustus 1929 || M. F. Wolf
|-
| (5927) Krogh || 1938 HA || 19 april 1938 || W. Dieckvoss
|-
| (5928) Pindarus || 1973 SK1 || 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5929) Manzano || 1974 XT || 14 december 1974 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (5930) Zhiganov || 1975 VW2 || 2 november 1975 || T. M. Smirnova
|-
| (5931) Zhvanetskij || 1976 GK3 || 1 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (5932) Prutkov || 1976 GO3 || 1 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (5933) Kemurdzhian || 1976 QN || 26 augustus 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (5934) Mats || 1976 SJ || 20 september 1976 || C.-I. Lagerkvist, H. Rickman
|-
| (5935) Ostankino || 1977 EF1 || 13 maart 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (5936) Khadzhinov || 1979 FQ2 || 29 maart 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (5937) Lodén || 1979 XQ || 11 december 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (5938) Keller || 1980 FH2 || 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (5939) Toshimayeda || 1981 EU8 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (5940) Feliksobolev || 1981 TJ4 || 8 oktober 1981 || L. I. Chernykh
|-
| (5941) Valencia || 1982 UQ6 || 20 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (5942) Denzilrobert || 1983 AN2 || 10 januari 1983 || B. E. Behymer, M. S. Marley
|-
| (5943) Lovi || 1984 EG || 1 maart 1984 || E. Bowell
|-
| (5944) Utesov || 1984 JA2 || 2 mei 1984 || L. G. Karachkina
|-
| (5945) Roachapproach || 1984 SQ3 || 28 september 1984 || B. A. Skiff
|-
| (5946) Hrozný || 1984 UC1 || 28 oktober 1984 || A. Mrkos
|-
| (5947) Bonnie || 1985 FD || 21 maart 1985 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5948) Longo || 1985 JL || 15 mei 1985 || E. Bowell
|-
| (5949) - || 1985 RL3 || 6 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (5950) Leukippos || 1986 PS4 || 9 augustus 1986 || E. W. Elst, V. G. Ivanova
|-
| (5951) Alicemonet || 1986 TZ1 || 7 oktober 1986 || E. Bowell
|-
| (5952) Davemonet || 1987 EV || 4 maart 1987 || E. Bowell
|-
| (5953) Shelton || 1987 HS || 25 april 1987 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5954) Epikouros || 1987 QS1 || 19 augustus 1987 || E. W. Elst
|-
| (5955) Khromchenko || 1987 RT3 || 2 september 1987 || L. I. Chernykh
|-
| (5956) d'Alembert || 1988 CF5 || 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (5957) Irina || 1988 JN || 11 mei 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5958) Barrande || 1989 BS1 || 29 januari 1989 || A. Mrkos
|-
| (5959) Shaklan || 1989 NB1 || 2 juli 1989 || E. F. Helin
|-
| (5960) Wakkanai || 1989 US || 21 oktober 1989 || M. Mukai, M. Takeishi
|-
| (5961) Watt || 1989 YH1 || 30 december 1989 || R. H. McNaught
|-
| (5962) Shikokutenkyo || 1990 HK || 18 april 1990 || T. Seki
|-
| (5963) - || 1990 QP2 || 24 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (5964) - || 1990 QN4 || 23 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (5965) - || 1990 SV15 || 16 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (5966) Tomeko || 1990 VS6 || 15 november 1990 || T. Seki
|-
| (5967) Edithlevy || 1991 CM5 || 9 februari 1991 || C. S. Shoemaker
|-
| (5968) Trauger || 1991 FC || 17 maart 1991 || E. F. Helin
|-
| (5969) Ryuichiro || 1991 FT || 17 maart 1991 || T. Seki
|-
| (5970) Ohdohrikouen || 1991 JS1 || 13 mei 1991 || K. Watanabe
|-
| (5971) Tickell || 1991 NT2 || 12 juli 1991 || H. E. Holt
|-
| (5972) Harryatkinson || 1991 PS12 || 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (5973) Takimoto || 1991 QC || 17 augustus 1991 || S. Otomo
|-
| (5974) - || 1991 UZ2 || 31 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5975) Otakemayumi || 1992 SG || 21 september 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (5976) Kalatajean || 1992 SR2 || 25 september 1992 || Oak Ridge Observatory
|-
| (5977) - || 1992 TH1 || 1 oktober 1992 || H. E. Holt
|-
| (5978) Kaminokuni || 1992 WT || 16 november 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (5979) - || 1992 XF || 15 december 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5980) - || 1993 FP2 || 26 maart 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5981) Kresilas || 2140 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5982) Polykletus || 4862 T-1 || 13 mei 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5983) Praxiteles || 2285 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5984) Lysippus || 4045 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5985) - || 1942 RJ || 7 september 1942 || L. Oterma
|-
| (5986) Xenophon || 1969 TA || 2 oktober 1969 || P. Wild
|-
| (5987) Liviogratton || 1975 LQ || 6 juni 1975 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (5988) Gorodnitskij || 1976 GN2 || 1 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (5989) Sorin || 1976 QC1 || 26 augustus 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (5990) Panticapaeon || 1977 EO || 9 maart 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (5991) Ivavladis || 1979 HE3 || 25 april 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (5992) Nittler || 1981 DZ || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (5993) Tammydickinson || 1981 EU22 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (5994) Yakubovich || 1981 SZ7 || 29 september 1981 || L. V. Zhuravleva
|-
| (5995) Saint-Aignan || 1982 DK || 20 februari 1982 || E. Bowell
|-
| (5996) Julioangel || 1983 NR || 11 juli 1983 || E. Bowell
|-
| (5997) Dirac || 1983 TH || 1 oktober 1983 || A. Mrkos
|-
| (5998) Sitenský || 1986 RK1 || 2 september 1986 || A. Mrkos
|-
| (5999) Plescia || 1987 HA || 23 april 1987 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (6000) United Nations || 1987 UN || 27 oktober 1987 || P. Jensen|}

Planetoïdenlijsten